Mužská dvouhra Croatia Open Umag 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do singlové soutěže umažského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský tenista Marco Cecchinato, kterého v úvodním kole vyřadil Slovinec Aljaž Bedene.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, 29letý Srb Dušan Lajović, jenž ve finále zdolal maďarského kvalífikanta Attilu Balázse po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. Na okruhu ATP Tour tak dvacátý třetí hráč žebříčku získal premiérové turnajové vítězství z dvouhry. V předchozí části sezóny prohrál ve finále Monte-Carlo Rolex Masters 2019. Třicetiletý Balázs postoupil do prvního kariérního finále na túře ATP a bodový zisk jej ve světové klasifikaci poprvé posunul do Top 150.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Croatia Open Umag
ATP Tour 2019